Turbina este un gen de plante din familia Convolvulaceae.

Cladograma conform Catalogue of Life:

Referințe

Legături externe 

Convolvulaceae
Genuri de plante